Chrząszcz ist der Familienname folgender Personen:

 Johannes Chrząszcz (1857–1928), oberschlesischer Priester, schlesischer Heimatforscher
 Robert Chrząszcz (* 1969), polnischer römisch-katholischer Geistlicher und Weihbischof in Krakau